Kanga peut être un nom commun ou un nom propre.

Nom commun 
 Un kanga est un vêtement africain.
 Un kanga est un petit peigne porté par les sikhs (lire l'article anglais).
 Une peinture de style kanga (漢画 - かんが), au Japon, est une peinture de style chinois, par opposition au style yamato, proprement japonais.

Nom propre

Lieux 

 Les monts Kanga sont un massif du Mayombe dans la région de Bouenza au Congo-Brazzaville.
 Kanga est l'une des divisions administratives de l'île de Mafia, en Tanzanie.
 Kanga est un secteur du territoire d'Idiofa, en République démocratique du Congo.
 Kanga, un village du Cameroun
 Kanga, ancienne province de l’empire japonais.

Prénom 
Il existe plusieurs noms propres Kanga, l'un dans les langues africaines, l'autre en japonais.

 Kanga Moussa () est le dixième mansa (roi des rois) de l'empire du Mali.
 Kanga Sakugawa (c.1733-1815) est un karatéka japonais.
 Kanga Akalé (né en 1981) est un footballeur ivoirien.
 Kanga Gladys (XXe-XXIe s.) est une joueuse de handball ivoirienne.

Patronyme 

 Guélor Kanga (né en 1990), footballeur gabonais ;
 Victor Kanga, homme politique camerounais, ministre de l'information et des finances ;
 Wilfried Kanga (né en 1998), footballeur international ivoirien. 
 Stella Kamnga (née en 1994), chroniqueuse, auteure, cheffe de projet camerounaise.

Personnages de fiction 
 Kanga est le nom anglais de Grand Gourou ou Maman Gourou, personnage de kangourou dans l'univers de Winnie l'ourson créé par l'écrivain britannique Alan Alexander Milne au début du .

Adjectif 
 Callulina kanga est une espèce d'amphibiens de la famille des Brevicipitidae.

Références 

Homonymie de toponyme